Hollaz ist der Name folgender Personen:
 David Hollaz (auch: Hollatz, lat. Hollatius; 1648–1713), deutscher protestantischer Theologe (Lutherischer Dogmatiker)
 David Hollaz (Schriftsteller) (1704–1771), evangelisch-lutherischer Pastor und Erbauungsschriftsteller
 Albert Friedrich Heinrich David Hollaz (auch: Hollatz; 1811–1849), deutscher lutherischer Theologe in der preußischen Provinz Pommern

Siehe auch:
 Hollatz